— японская компьютерная ролевая игра, разработанная компанией Square и вышедшая на приставке PlayStation 18 ноября 1999 года в Японии и 15 августа 2000 года в США. Chrono Cross является частью серии Chrono.

Ниже представлены все игровые (доступные для выбора персонажи, которыми может управлять игрок) Chrono Cross, сгруппированные по месту жительства или сходным признакам, а также другие ключевые персонажи, управлять которыми нельзя.



Идея и создание 

Изначально Chrono Cross планировалась как небольшая игра, в которой будет 64 игровых персонажа с различными архетипами и вариантами развития сюжета. Предполагалось, что игрок сможет подружиться с любым персонажем в городе и взять его в свой отряд. По мере разработки игры, длительность Chrono Cross увеличивалась, и сценаристам пришлось сократить число доступных для выбора героев до 45 и отказаться от большей части альтернативных концовок.

Персонажей нарисовал дизайнер , а история протагонистов была написана директором и сценаристом игры Масато Като. Работу над второстепенными героями взяли на себя другие члены команды разработчиков, которые приложили большие усилия, придумывая прототипы и уникальные черты характера. Так как получить всех персонажей за одно прохождение невозможно, игрокам нужно начинать игру заново, чтобы увидеть другой вариант развития событий. Для этого можно использовать «Новую игру+».

Некоторые персонажи были взяты из выпущенной ранее Radical Dreamers. Сценарист Масато Като решил, что сюжет первой игры серии — Chrono Trigger — не закрыл все сюжетные линии, и потому взялся за работу над Radical Dreamers. Однако, ввиду слишком плотного графика, игра была сделана в виде короткой визуальной новеллы. Кроме того, она была выпущена только для не самой популярной системы Satellaview, которая подключалась к порту расширения приставки Super Nintendo. Като назвал эту игру «незаконченной» и решился на написание сюжета к следующей, более полной игре, которой стала Chrono Cross. Такие персонажи игры как Серж, Кид, Линкс, Вайпер, Радиус и Риддл были взяты именно из Radical Dreamers. Помимо этого, Магил (потерявший память Магус из Chrono Trigger) также должен был появиться в Chrono Cross под именем Гуила, но затем от этой идеи отказались ввиду слишком больших трудностей с написанием его сюжетной линии. Вместе с тем, персонажи, изначально появившиеся в Radical Dreamers претерпели определённые изменения. Так, если раньше Серж представал в роли рассказчика, то в Chrono Croos он безмолвный протагонист. Линкс же, бывший ранее обычным человеком, стал человекообразной пантерой. Некоторые события и персонажи, помимо этого, подверглись ретроактивному континуитету: происходившее ранее позиционируется так, будто это случилось в другой реальности.

Параллельные миры 
Действие игры разворачивается в двух параллельных мирах: Родном и Ином. Они используются для демонстрации эффекта бабочки: во многом миры похожи, но, вместе с тем, в них происходит ряд различных ключевых событий, которые породили незначительные эпизоды. Так, например, в Ином мире Серж погиб, и это ведёт как к очевидным последствиям (его мать уехала из деревни, а жители не узнают его), так и к гораздо менее очевидным (некоторые персонажи ведут совершенно иную жизнь, становятся бедняками или богачами и т. п.). Таким образом, игрок может встретить две совершенно разные «версии» одного и того же героя или даже заметить, что ввиду определённых событий в одном из миров персонаж отсутствует. Команда разработчиков признала, что даже для них оказалось трудно уследить за всеми событиями, связанными с персонажами и событиями игры .

Акценты персонажей 
Многие персонажи говорят с уникальным акцентом и используют определённые фигуры речи. Так как зачастую герои по сценарию могут произносить одни и те же слова, разработчики решили не писать для каждого собственный текст (чтобы избежать потенциальных проблем с памятью), а внедрить специальный генератор акцента. Таким образом, для каждой реплики была лишь одна изначальная версия, на основе которой генератор мог производить множество вариаций. Например, в английской версии игры реплике «How are you?» () мог быть придан австралийский акцент («How are ya?»). Если же эта фраза произносилась инопланетянином, она превращалась в «How aare yoou?». Переводчик  заметил, что хотя генератор помогал избежать проблем с памятью, работа с ним была «совершенно мозгодробящей». Кроме того, эта система недостаточно хорошо работала в более сложных сценах, требовавших больший контекст. В таких случаях приходилось писать отдельные фразы для каждого героя.

Параметры персонажей 
У каждого игрового персонажа есть несколько параметров, которые позволяют составить краткую характеристику о нём. Данные параметры можно посмотреть в самой игре, перейдя в главное меню. В статье указаны следующие параметры:
 Имя персонажа в английском и японском вариантах;
 Статус персонажа, который сжато излагает его сущность;
 Возраст персонажа;
 Пол персонажа;
 Рост и вес (в сантиметрах и килограммах соответственно);
 Место рождения персонажа, если оно известно. Кроме того, в скобках указывается мир, в котором персонажа можно взять в отряд — Родной (Р) или Иной (И).
 Телосложение персонажа и предпочитаемая рука (у некоторых героев может быть более двух конечностей, что помечается отдельно);
 Оружие персонажа, которым его можно экипировать;
 Элемент персонажа. Каждый герой имеет суть или элемент, то есть принадлежит к определённой стихии, — тьма (чёрный), свет (белый), природа (зелёный), земля (жёлтый), огонь (красный), лёд (синий). Все персонажи, за очень редким исключением, имеют одну суть, неизменную в процессе всей игры;
 Техники, которые может выполнять персонаж. Каждый герой, за редким исключением, имеет три уникальных навыка, которые в Chrono Cross называются техниками, постепенно изучаемыми. В подавляющем большинстве случаев персонаж может выучить три техники третьего, пятого и седьмого уровней соответственно; чем выше уровень, тем мощнее навык. Некоторые герои могут совмещать свои уникальные навыки, выполняя более мощные двойные или тройные техники.

Каждый неигровой персонаж имеет следующие параметры:
 Имя в английском и японском варианте;
 Возраст;
 Пол. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.

Игровые персонажи 
В данном разделе находятся все персонажи, которыми может управлять игрок.

Основные персонажи 
В данном подразделе сгруппированы главные герои игры Chrono Cross.

Жители особняка Вайпера 
В данной секции сгруппированы персонажи, живущие в особняке генерала Вайпера — правителя вымышленного архипелага Эль Нидо (, , Элнидэ). Вайпер командует отрядом солдат — драгунами Акации, — которые охраняют порядок на архипелаге. Высший ранг среди драгунов, которого удостаиваются лишь очень немногие солдаты, — Дева; одновременно в армии может быть лишь четыре Девы.

Жители Арни 
В данной секции сгруппированы персонажи, которые живут в небольшой вымышленной рыбацкой деревне Арни (, , Аруни) на архипелаге Эль Нидо, откуда родом Серж — главный герой игры.

Жители Термины 
В данной секции сгруппированы персонажи, живущие в Термине (, , Тэрумина) — самом крупном городе вымышленного архипелага Эль Нидо.

Жители Галдова 
В данном разделе находятся персонажи, живущие в городе Галдове (, , Гарудо), построенном на сваях посреди окена, омывающего вымышленный архипелаг Эль Нидо.

Полулюди 
В данной секции находятся персонажи полулюди. По сюжету полулюди живут в городе Марбул (, , Мабурэ); в Родном мире его наводняют монстры.

Магические мечтатели 
В данной секции находятся персонажи, которые состоят в знаменитой на вымышленном архипелаге Эль Нидо музыкальной группе «Магические мечтатели».

Персонажи, связанные с биотехнологиями 
В данной секции сгруппированы персонажи, которые связаны с научными экспериментами, которые проводятся в вымышленном особняке Вайпера, куда по сюжету попадает главный герой.

Представители нации Порр 
В данной секции сгруппированы персонажи, живущие в вымышленной стране Порр, которая находится на материке, а не на архипелаге Эль Нидо, где разворачиваются события игры.

Сказочные существа

Фантастические существа 
В данной секции сгруппированы фантастические и комические персонажи, которых игрок может встретить в Chrono Cross. Многие из них не являются ключевыми и их присоединение к отряду не обязательно.

Прочие персонажи 
В данной секции сгруппированы персонажи, не попавшие в другие разделы. Тем не менее, многие из этих героев являются ключевыми.

Неигровые персонажи 
В данном разделе сгруппированы персонажи, которыми не может управлять игрок (против части из них по мере развития сюжета придётся сражаться), но которые, однако, играют важную роль в Chrono Cross.

Отзывы и критика 
Chrono Cross получила положительные отзывы критиков, однако персонажи были оценены неоднозначно.

На сайте IGN была высоко оценена система акцентов и то, как «Square удалось придумать характеристику для каждого из более чем 40 персонажей и, во многих случаях, уникальный акцент и специфические слова [, употребляемые разными героями]». По мнению обозревателя, акценты придают «жизни» персонажам, каждый из которых играет важную роль в сюжете. «Развитие персонажей — не самая сильная черта игры, но этот аспект выполнен лучше, чем во многих других RPG», — заключается в обзоре. Журналист GameSpot признал, что многим фанатам не понравилось обилие персонажей, но по его мнению, это положительная черта игры:

В обзоре Game Revolution также было отмечено, что в Chrono Cross присутствует слишком много персонажей, но их ценность для игроков возрастёт по завершении персональных квестов (после которых многие герои получают уникальные техники). На сайте RPGFan к положительным сторонам игры было отнесено не только большое разнообразие персонажей, но и возможность наблюдать за взаимодействием члена отряда с его собственным двойником из другого мира. Журналист однако заметил, что членов отряда довольно неудобно менять и передавать им оборудование, потому игроки вряд ли будут много экспериментировать с сочетанием персонажей.

Журналист Kotaku изначально не был впечатлён подбором персонажей, но впоследствии понял, что сюжет Cross не пытается быть похожим на Trigger, который развивался вокруг очень небольшой группы лиц. Cross же, скорее, повествует о том, как жизни и судьбы различных людей влияют на мир вокруг них. Вместе с тем он выразил сожаление в связи с тем, что дальнейшая история героев Trigger фактически осталась неясной. Подобную мысль высказал и обозреватель USGamer, который посчитал, что сценарист был слишком жесток к героям Chrono Trigger: судя по упоминаниям в Cross, их судьбы сложились трагичным образом. Обилие персонажей журналист охарактеризовал негативно, назвав это неудачным подражанием Pokémon или Suikoden. По его мнению, герои недостаточно влияют на сюжет, а многие из них не воспринимаются как самостоятельные личности и различаются лишь акцентом: «[…] У главных героев есть цель, тогда как другие [персонажи] присутствуют просто на тот случай, если вам по какой-то причине захочется взять в отряд гигантскую куклу вуду, человека-гриба или маленького инопланетянина». По мнению , наличие в игре случайных персонажей без ярко выраженной личности является в каком-то смысле, изюминкой игры. «Chrono Cross необычна», — пишет Ли, — «В ней множество очень разных […] доступных для найма персонажей, хотя лишь некоторые из них действительно важны для сюжета. Игроки считают это недостатком, хотя с точки зрения повествования это очень эффектное решение, которое позволяет ощутить большую эмпатию к обособленности Сержа. […] Игра напоминает эссе о поисках себя, а этот процесс обычно подразумевает одиночество и, зачастую, грусть».

GamesRadar включила Chrono Cross в список игр «с самой убедительной сменой главного героя». На сайте отмечается, что когда Серж меняется телами с Линксом, он не только получает новые способности, но и вынужден набирать новый отряд, а другие жители Эль Нидо начинают относится к нему совершенно по-другому. Обмен телами между протагонистом и антагонистом был также особо отмечен в статье Kotaku. Линкс порочит доброе имя Сержа, и главному герою приходится устранять все негативные последствия, что, по мнению журналиста, напоминает сюжет фильма Без лица.

Некоторые журналисты назвали Кид самой запоминающейся героиней. Так, она была включена в список «Самые любимые леди RPGFan» за свои выдающиеся личностные качества, доброту и силу характера. Журналист Hardcore Gamer назвал девушку своим самым любимым героем игры. Он отметил разительный контраст между её привлекательной внешностью и непростой судьбой. По мнению обозревателя, Кид похожа на Айрис Гейнсборо из Final Fantasy VII: она наверняка понравится многим игрокам, и они будут расстроены, когда девушка покинет отряд.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Chrono Cross в архиве Интернета

Компендиумы 
 Chrono Center — крупнейший японоязычный ресурс по Chrono Cross и другим играм серии.
 Chrono Compendium — крупнейший англоязычный ресурс по Chrono Cross и другим играм серии.

Другие ресурсы 
 RPG Dreamer — скриншоты, музыка из игры, полное прохождение (архив Интернета)
 Final Fantasy Forever — информация об игре, обзоры и интервью на русском языке

Chrono Cross
Серия игр Chrono